Telesto (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Telesto (mjesec), saturnov satelit